Jayawijaya ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Papua Pegunungan auf der Insel Neuguinea. Stand 2020 leben hier circa 270.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Jayawijaya ist die Stadt Wamena.

Geographie 
Jayawijaya liegt zentral in der Provinz Papua Pegunungan im Binnenland. Es grenzt von Norden nach Süden an die Regierungsbezirke Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Nduga und Lanny Jaya.

Einwohner 
2020 lebten in Jayawijaya 272.984 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 39 Personen pro Quadratkilometer. Circa 70 Prozent der Einwohner sind Protestanten, 23 Prozent Katholiken und 7 Prozent Muslime.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Lanny Jaya in 40 Distrikte (Distrik) mit 332 Dörfern, davon 328 Kampung und vier Kelurahan.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Papua Pegunungan
Geographie (Neuguinea)